Рамљане могу да буду:

 Рамљане (Бискупија), насељено место у саставу општине Бискупија, Република Хрватска; 
 Рамљане (Мућ), насељено место у саставу општине Мућ, Република Хрватска;